Występy w europejskich pucharach angielskiego klubu piłkarskiego Arsenal.

Wykaz spotkań pucharowych

1963–2000

2001–2020

2021−

Bibliografia 
 

Arsenal F.C.
Angielskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach